Abu l-Abbas Ahmad ist der Name folgender Personen:

* Abu l-Abbas Ahmad (Meriniden) (Abu al-Abbas Ahmad al-Mustansir; † 1393), Sultan der Meriniden in Marokko
 Abu l-Abbas Ahmad (Wattasiden) (Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad; † 1549), Sultan der Wattasiden in Marokko
 Abu l-Abbas Ahmad II. († 1394), Kalif der Hafsiden in Ifriqiya
 Abu l-Abbas Ahmad al-Hakim bi-Amrillah († 1302), Kalif der Abbasiden in Kairo, siehe al-Hākim I.

Siehe auch:
 Ahmad ibn ʿAdschība (Abu ‘I-‘Abbas Ahmad B. Ibn ‘Adjiba; 1747–1809), marokkanischer Gelehrter, Poet und Sufi